Le Saint-Nazaire Volley-Ball Atlantique est un club de volley-ball français fondé en 1972 et qui évolue dans le championnat de Ligue A.

Historique 
1992 : Le Saint-Nazaire Volley-Ball est promu en Nationale 1A ( de l'époque)
1993 : Le Saint-Nazaire Volley-Ball est mis en liquidation judiciaire, refondation du club en Saint-Nazaire Volley-Ball Atlantique, le club repart en Nationale 2.
1995 : Le club est champion de France de Nationale 2, mais est interdit de promotion au niveau supérieur.
2002 : Promotion en Nationale 1.
2004 : Champion de France de Nationale 1 et promotion en Pro B
2013 : Champion de France de Ligue B
2022 : Retour dans l'élite pour la première fois depuis 2015

Résultats sportifs

Palmarès

Bilan par saison

Historique des logos

Effectifs

Saison actuelle

Saisons précédentes 

Entraîneur :  Gilles Gosselin

Entraîneur :  Gilles Gosselin

Entraîneur : Gilles Gosselin

Entraîneur :  Roger Vallée

Entraîneur :  Roger Vallée

Entraîneur : Roger Vallée 

Entraîneur : Roger Vallée 

Entraîneur : Roger Vallée 

Entraîneur : Marek Karbarz 

Entraîneur : Marek Karbarz

Budget

Affluences

Notes et références

Liens externes 

 

Club de volley-ball en France
Club sportif à Saint-Nazaire
Club sportif fondé en 1993
Saint-Nazaire